Collegio elettorale di Treviglio – collegio elettorale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Treviglio – collegio elettorale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Treviglio – collegio elettorale del Senato della Repubblica
 Collegio elettorale di Treviglio – collegio elettorale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati